Reichholz ist der Name folgender Orte:

 Reichholz (Obergünzburg), Ortsteil von Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Reichholz (Gemeinde Weyregg), Ortschaft von Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich